Miramar heißt „Meeresblick“ (spanisch: mirar ‚schauen‘; mar ‚Meer‘) und steht für:

 Schloss Miramare bei Triest; Miramar war die deutsche Namensform
 SMS Miramar; Jacht zu Diensten für Kaiserin Elisabeth (eingestellt bei der Österreichischen Marine) 
 Marine Corps Air Station Miramar, eine Militärbasis in Kalifornien, USA
 Miramar Freizeitzentrum, ein Freizeitbad in Weinheim
 Miramar (Roman), Werk des ägyptischen Schriftstellers Nagib Mahfuz
 CS Miramar Misiones, uruguayischer Fußballverein
 Laguna Miramar, ein See im tropischen Dschungel von Chiapas
 Kloster Miramar in Valldemossa auf Mallorca

Orte:

 Miramar (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires in Argentinien
 Miramar (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba in Argentinien
 Miramar (Costa Rica), Stadt in der Provinz Puntarenas in Costa Rica
 Miramar (Florida), Stadt im Bundesstaat Florida, USA
 Miramar (Half Moon Bay), ein Stadtteil von Half Moon Bay im Bundesstaat Kalifornien, USA
 Miramar (Havanna), Stadtviertel von Havanna in Kuba
 Miramar (Luanda), Stadtteil der angolanischen Hauptstadt Luanda
 Miramar (Málaga), Stadtteil von Málaga in Spanien
 Miramar (Oaxaca), Ort in Oaxaca, Mexiko
 Miramar (San Diego), ein Vorort von San Diego im Bundesstaat Kalifornien, USA
 Miramar (Tabasco), Ort in Tabasco, Mexiko
 Miramar (Tamaulipas), Stadt in Tamaulipas, Mexiko
 Miramar (Théoule-sur-Mer), ein Teilort der Gemeinde Théoule-sur-Mer im Département Alpes-Maritimes in Frankreich
 Miramar (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia in Spanien
 Miramar Peninsula, eine Halbinsel und zugleich ein Stadtteil von Wellington in Neuseeland

Die italienische Variante Miramare steht für:

 Miramare (Triest), eine Fraktion (Ortsteil) der italienischen Gemeinde Triest
 Miramare (Rimini), eine Fraktion der italienischen Gemeinde Rimini
 Miramare (Roman), ein Roman des Literaturnobelpreisträgers Giosuè Carducci
 Schloss Miramare, ein Schloss an der Bucht von Grignano an der Adria
 Biosphärenreservat Miramare, Biosphärenreservat nahe dem Schloss Miramare